Karelen kan syfta på:

 Karelen – ett kulturgeografiskt område i sydöstra Fennoskandia
 Karelens historia – för det kulturella och geopolitiska området Karelen inom nuvarande Finland och nordvästra Ryssland
 Karelens lagsaga – sannolikt en egen lagsaga från 1578
 Karelska näset – ett näs mellan Ladoga och Finska viken, i Leningrad oblas
 Historiska benämningar på de områden i sydöstra Finland som förlorades till Ryssland vid Freden i Nystad 1721 och Freden i Åbo 1743: Svenska Karelen eller Finska Karelen; se Viborgs och Nyslotts län, Kymmenegårds och Nyslotts län samt Finlands gränsförändringar.
 Geografisk benämning på den svenska besittningen Kexholms län samt Viborgska guvernementet (även Gamla Finland eller Ryska Finland) inom Ryska kejsardömet.

Finland
 Karelen (historiskt landskap i Finland) –  ett historiskt landskap i Finland
 Västkarelen– kallas även svenska Karelen eller finska Karelen, se Karelen
 Karelens län – ett län i östra Finland 1634–1641, se Finlands län
 Savolax och Karelens län – ett svenskt län i Finland 1775–1809
 Norra Karelens län – ett län i Finland 1960–1997
 Södra Karelen – ett nuvarande landskapsförbund, ursprungligen i Södra Finlands län 1998–
 Norra Karelen – ett nuvarande landskapsförbund i östra Finland 1998–

Ryssland/Sovjetunionen 
 Karelska republiken – en delrepublik i västra Ryssland 1991–
 Östkarelen – den östra delen av Karelen även Fjärrkarelen
 Vita Karelen  – norra delen av Östkarelen, även Vitahavskarelen
 Olonets-Karelen – sydöstra delen av Östkarelen, även enbart Olonets eller Aunus efter staden Olonets 
 Ladogakarelen – nordost om Ladogasjön
 Karelska näset – sydvästra delen av Östkarelen
 Karelska ASSR – en autonom republik i Sovjetunionen åren 1923-1940 och 1956-1991
 Karelsk-finska socialistiska sovjetrepubliken – en sovjetrepublik Karelsk-finska SSR, en delstat i Sovjetunionen 1940–1956

Se även
Norra Karelen (olika betydelser)
 Gamla Finland